Квалификације за Европско првенство у кошарци 2009. су се одржале у другој половини 2008. и првој половини 2009. На првенство су пласирале репрезентације Србија, Бугарска, Македонија, Летонија, Турска, Велика Британија и Израел. Са прошлог Европског првенства директан пласман на ЕП 2009. су обезбедиле домаћин Пољска, европски првак Русија, Шпанија, Литванија, Грчка, Немачка, Хрватска и Словенија.

Победници група и три најбоље другопласиране су обезбедиле пласман у Пољску, а последња место биће додељено на новим квалификацијама пред почетак шампионата 2009. године. За опстанак у А дивизији бориће се Чешка, Мађарска, Естонија и Украјина.

Учесници

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Додатне квалификације 
Последњи тим који ће се квалификовати биће одређен кроз турнире који ће се одржати у лето 2009, пред почетак првенства. Шест тимова који се боре за преостало место биће подељено у две групе. Победници група ће играти међу собом и одлучиће последњег учесника на Првенству Европе.

Учесници:

Бараж за опстанак у А дивизији 

2009
Квалификације